Frum pode ser:
 David Frum
 John Frum

Desambiguação